Nositelky jména Izabela popř. Isabela z Valois:
 Izabela z Valois nebo Francouzská (1292–1309)
 dcera valoiského hraběte Karla I. z jeho prvního manželství s Markétou z Anjou a manželka pozdějšího bretaňského vévody Jana III.
 Izabela z Valois nebo Francouzská (1306–1349), abatyše
 dcera valoiského hraběte Karla I. z jeho druhého manželství s Kateřinou z Courtenay
 Izabela z Valois nebo Francouzská (1313–1383), provdaná bourbonská vévodkyně
 dcera hraběte Karla z Valois z jeho třetího manželství s Mahaut ze Châtillonu a manželka bourbonského vévody Petra I.
 Izabela z Valois nebo Francouzská (1348–1372), provdaná milánská vévodkyně
 dcera francouzského krále Jana II. a manželka milánského vévody Giana Galeazzo
 Izabela z Valois nebo Francouzská (1389–1409), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Karla VI. a manželka anglického krále Richarda II.
 Izabela nebo Alžběta z Valois či Francouzská (1545–1568), provdaná neapolská, sicilská, španělská a portugalská královna
 dcera francouzského krále Jindřicha II. a třetí manželka krále Filipa I./II.

Související články 
 Izabela Francouzská